

Черрі-Трі — місто, штат Пенсільванія
 Черрі-Трі — переписна місцевість, штат Оклахома